Lac Simard kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Simard, Témiscamingue, sjö i Québec, 
 Lac Simard, Mauricie, sjö i Québec, 
 Lac Simard, Côte-Nord, sjö i Québec,